Love Express steht für:

 Love Express (2011), indischer Film
 Love Express (2016), indischer Film